Maarse & Kroon, voormalig Nederlands autobusbedrijf

Personen
 Gerard Maarse (1929-1989), Nederlandse langebaanschaatser
 Miep Maarse (1945), Nederlandse beeldhouwer en keramist
 Sharelle Maarse (1992), Nederlandse handbalster